Molnár András (1782–1837) plébános
 Molnár András (1948) operaénekes
 Molnár András (1962) történész, levéltár-igazgató
 Molnár András (1983) kosárlabdázó